Moserholz ist der Ortsname von

 Moserholz (Hofkirchen), Ortsteil des Marktes Hofkirchen, Landkreis Passau, Bayern
 Moserholz (Roßbach), Ortsteil der Gemeinde Roßbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern